Диарсенид платины — бинарное неорганическое соединение
платины и мышьяка
с формулой PtAs,
оловянно-белые кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал сперрилит — PtAs с примесями Rh, Fe, Сu, Sb, Sn .

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диарсенид платины образует оловянно-белые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P a,
параметры ячейки a = 0,59665 нм, Z = 4.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения платины
Арсениды